Miejscowości w USA:
 Bethania – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Forsyth
Gminy w USA:
 Bethania (ang. Bethania Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Forsyth